Edward Dillon peut désigner :
 Edward Dillon (1879-1933), un acteur américain ;
 Edward Dillon (1881-1941), un joueur international anglais de rugby à XV.